MGM Resorts International, organisatie waarin MGM Grand is overgegaan.

onderdelen van bovenstaande keten:
 MGM Grand (Las Vegas), een hotel en casino in Las Vegas
 MGM Grand Hotel & Casino, een oud hotel en casino in Las Vegas
 MGM Grand Adventures, een attractiepark in Las Vegas
 MGM Grand (Detroit), een hotel en casino in Detroit
 MGM Grand (Abu Dhabi), een hotel in Abu Dhabi
 MGM Grand (Dubai), een hotel en casino in Dubai
 MGM Grand (Macau), een hotel en casino in Macau